Flere personer bærer navnet Michael Christensen:

 Michael Christensen (fodboldspiller, født 1956) - dansk fodboldspiller.
 Michael Christensen (fodboldspiller, født 1983) – dansk fodboldspiller.
 Michael Christensen (politiker) – dansk politiker.
 Michael Færk Christensen – dansk cykelrytter.